Сольчаньи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Сольчаньи, Дьёрдь (1922—1988) — венгерский пианист.
  (1851—1906) — венгерский юрист.
  (1755—1832) — венгерский католический иерарх.
  (род. 1938) — венгерский врач и фармацевт.